Le Bosc (Ariège)
 Le Bosc (Hérault)
 Le Bosc-Renoult
 Le Bosc-Roger-en-Roumois